О́льга Павловна Радионова (урождённая Галич; 29 декабря 1991, Бородино, Красноярский край) — российская биатлонистка, чемпионка Европы.

Спортивная карьера 
В 2010 году окончила Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношескую спортивную школу (МОУ ДОД ДЮСШ) города Бородино.

В январе 2018 года объявила о завершении спортивной карьеры.

Юниорские и молодёжные достижения

Российские соревнования 
 Чемпионка России 2011 года в суперпасьюте.

Кубок мира 
Дебютировала в спринте на этапе в Эстерсунде 6 декабря 2014 года.

Результаты выступлений в Кубке мира

Тренеры 
 Светлана Калиновская — первый тренер;
 Анатолий Ромасько, Ольга Ромасько, Вадим Кайсин — личные тренеры.

Экипировка 
 Лыжи — Fischer
 Палки — One Way

Личная жизнь 
В мае 2012 года было объявлено, что Галич пропустит сезон из-за беременности. 6 июля 2012 вышла замуж за российского биатлониста Николая Якушова.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на IBU 
 Профиль на СБР 

Биатлонисты России
Чемпионы Европы по биатлону